Сом:

 Сомы () — род лучепёрых рыб семейства сомовых.
 Обыкновенный сом () — крупная пресноводная рыба.
 Сум, или сом — историческое название денежной единицы у тюркских и некоторых других народов.
 Киргизский сом — денежная единица Киргизии.
 Подводные лодки типа «Сом» — серия российских подводных лодок начала XX века.
 Сом — головная лодка этой серии.
 Подводные лодки проекта 641Б «Сом» — серия советских подводных лодок середины XX века.

Фамилия
 Сом, Брам (род. 1980) — нидерландский бегун на средние дистанции.
 Сом, Шерри (род. 1974) — американская актриса.

Аббревиатура
 СОМ — сухое обезжиренное молоко.

См. также 
 Сомик (значения)